Název Prašivá má několik významů:

 Prašivá (Moravskoslezské Beskydy) (843 m) – vrch v Česku
 Prašivá (Nízké Tatry) (1652 m) – vrch na Slovensku
 Prašivá (sedlo) – sedlo ve Veporských vrších na Slovensku
 Prašivá – původní název obce Veselá (okres Pelhřimov)